Дю Плесси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дю Плесси, Дэвид (1905—1987) — пятидесятнический служитель, стоявший у истоков харизматического движения.
 Дю Плесси, Стефанус Йоханнес (1907—1995) — южноафриканский учёный, миколог и фитопатолог, принимавший значительное участие в аграрной политике ЮАР.
 Дю Плесси, Ян (род. 1982) — южноафриканский регбист, игрок национальной сборной ЮАР и клуба «Монпелье Эро», выступающий на позиции столба.

Составные фамилии 
 Виньеро дю Плесси, Арман Дезире де (1761—1800) — французский государственный политический деятель, генерал-кавалерист.
 Виньеро дю Плесси-Ришельё, Эммануэль Арман де (1720—1788) — французский военачальник и политический деятель. Дю Плесси Грей, Франсин (1930—2019) — американская писательница и литературный критик; биограф, мемуарист.
 Дю Плесси де Ришельё, Альфонс Луи (1582—1653) — французский кардинал, картезианец.

 См. также 
 
 
 
 Фужероль-дю-Плесси — французская коммуна в департаменте Майенн региона Земли Луары.